Dejan Janjić – cestista serbo
 Gordana Janjić – ex cestista jugoslava
 Slobodan Janjić – giocatore di calcio a 5 serbo